Oostwoud (Friesland), een buurtschap in de gemeente Dantumadeel, in de Nederlandse provincie Friesland.
 Het oostelijk deel van De Woude, tevens voormalige buurtschap in de Nederlandse provincie Noord-Holland, zie Oostwouderpolder.
 Variabele schijfwijze van Oostwoud, een dorp in de Nederlandse provincie Noord-Holland.